Чемпиона́т ми́ра по биатло́ну — международные биатлонные соревнования, проходящие с 1958 года. Современные чемпионаты мира включают в себя выступления в спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, смешанной эстафете, эстафете, масс-старте, одиночной смешанной эстафете. Выступившие на чемпионате мира получают очки, зачисляемые в общий зачёт Кубка мира и в зачёт Кубка наций в количестве, аналогичном выступлению на этапах Кубка мира.

В 1958 году в городке Зальфельден федеральной земли Зальцбург Австрийской Республики прошёл первый чемпионат мира, в рамках которого официально была проведена индивидуальная гонка на 20 км и неофициально — эстафета 4x7,5 км у мужчин. Первым в мире чемпионом мира стал шведский биатлонист Адольф Виклунд. Эстафетные гонки были официально включены в программу чемпионатов мира лишь в 1966 году. Далее на чемпионатах мира появлялись следующие соревнования: в 1974 году — спринтерские гонки у мужчин, в 1984 году — индивидуальная гонка, спринт и эстафета у женщин, в 1989 году — командные гонки, в 1997 году — гонки преследования, в 1999 году — масс-старты, в 2005 году — смешанная эстафета, в 2019 году — одиночная смешанная эстафета. До 1989 года чемпионаты мира у мужчин и у женщин проходили раздельно.

В годы проведения зимних Олимпийских игр чемпионат мира не проводится. До 2014 года в рамках одного из послеолимпийских этапов Кубка мира медали чемпионата разыгрывались в тех дисциплинах, которые не вошли в олимпийскую программу.

Места проведения

Биатлонные соревнования на чемпионатах мира

Медальный зачёт

См. также 
 Биатлон на Олимпийских играх
 Кубок мира по биатлону

Примечания

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Международные соревнования по биатлону